Stereo (oprindelig fra oldgræsk στερεός, "fast", "solid") er en ofte anvendt betegnelse for stereofonisk lyd (lyd fra to, eller flere, uafhængige lydkilder). 

Stereo kan også henvise til:

Musik 
 Et stereoanlæg 
 The Stereo, et amerikansk band
 Stereos, et canadisk pop rock band
 The Stereos, en doo wop gruppe
 Stereo (Vallejo album), 2002
 Stereo (Christie Front Drive album), 1997
 Stereo (Paul Westerberg album)
 "Stereo" (Pavement sang), 1997
 "Stereo" (The Watchmen sang), 1998
 "Stereo" (John Legend sang), 2007
 "Stereo" (Unklejam sang), en sang fra 2007 med Unklejam

Andre betydninger 
Stereokamera, et kamera til optagelse af stereoskopbilleder
 Stereoskopbillede, et par af billeder, der ved observation kan give 3D-effekt 
 STEREO, et par rumobservatorier til observation af Solen, drevet af NASA
 Stereo (film fra 1969), en film fra 1969 film af David Cronenberg
 Stereo (film fra 2001) – dansk kortfilm fra 2001 instrueret af May el-Toukhy
 Stereo (film fra 2014), en tysk film fra 2014